4 miejscowości w Polsce: 
 Trzcianki – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Janowiec 
 Trzcianki – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór 
 Trzcianki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry 
 Trzcianki – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny
 Trzcianki – część wsi Zrecze Małe	 w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim w gminie Chmielnik
 Trzcianki – część wsi Wola Murowana w  woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny